Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die VTR Open 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 konnten sich Federico Delbonis, Diego Sebastián Schwartzman, Dušan Lajović und Gianluca Naso qualifizieren. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 2. bis 4. Februar 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Viña del Mar

en:2013 VTR Open – Singles#Qualifying